

Personen 
 William Penn (admiraal) (1621-1670), Engels admiraal.
 William Penn (1644-1718), zoon van voornoemde, stichter van de Engelse kolonie Pennsylvania in Noord-Amerika.
 Jessie Penn-Lewis (1861-1927), Welsh evangeliste en schrijfster.
 Alexander Penn (1906-1972), Russisch-Joods dichter.
 Irving Penn (1917-2009), Amerikaans fotograaf.
 Leo Penn (1921-1998), Amerikaans acteur en televisieregisseur.
 Michael Penn (1958), Amerikaans singer-songwriter, zoon van Leo.
 Chris Penn (1965-2006),  Amerikaans acteur, zoon van Leo.
 Sean Penn (1960), Amerikaans acteur, zoon van Leo.
 Arthur Penn (1922), Amerikaans filmregisseur en -producent.
 Annemarie Penn-te Strake (1953), Nederlands jurist en burgemeester.
 Zak Penn (1968), Amerikaans scenarioschrijver en filmregisseur.
 Penn Badgley (1986), Amerikaans acteur.

Plaatsen 
in het Verenigd Koninkrijk:
 Penn (Buckinghamshire), een dorp in Buckinghamshire.
 Penn (West Midlands), een district van Wolverhampton in de West Midlands.

in de Verenigde Staten:
 Penn (Pennsylvania), een borough in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
 Penn Lake Park, een borough in Pennsylvania.
 Mount Penn, een borough in Pennsylvania.
 Penn Hills, een streek en township in Pennsylvania.
 Penn Wynne, een streek in Pennsylvania.
 Penn Valley, een streek in de Amerikaanse staat Californië.

Instellingen 
 Universiteit van Pennsylvania, "Penn" of "UPenn", particuliere universiteit in Philadelphia, opgericht 1740.
 Pennsylvania State University, "Penn State", staatsuniversiteit van Pennsylvania, opgericht 1855.